Минино — деревня в Ржевском районе Тверской области, входит в состав сельского поселения «Итомля».

География 
Деревня находится на правом берегу Волги в 31 км на запад от центра сельского поселения деревни Итомля и в 64 км на северо-запад от города Ржева.

История 
В XIX веке на месте деревни существовало сельцо Владимирское Минино и Георгиевский (Шуйщино) погост. В 1855 году на Георгиевском погосте была построена каменная Георгиевская церковь, метрические книги с 1780 года.

В конце XIX — начале XX века Владимирское Минино и  Георгиевский погост входили в состав Гриминской волости Ржевского уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня Минино входила в состав Мигуновского сельсовета Молодотудского района Ржевского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1958 года — в составе Ржевского района, с 1994 года деревня в составе Сытьковского сельского округа, с 2005 года — в составе сельского поселения «Итомля».

Население

Примечания 

Населённые пункты Ржевского района